Russisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Russisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)